ОЗК — многозначная аббревиатура:
 Объединённая зерновая компания — российская государственная агропромышленная компания.
 Общевойсковой защитный комплект — средство индивидуальной защиты от отравляющих веществ, биологических средств и радиационной пыли.
 Операция замещения крови — метод активной искусственной детоксикации организма, заключающийся в одномоментном полном замещении крови больного кровью донора.
 Омолонская золоторудная компания